Гавань — зручна для стоянки суден затока

Гавань — село, Киринський район, Забайкальський край
 Гавань — присілок, Козачинський район, Красноярський край